Jean Paul, eller Jean-Paul, kan betyda:

Jean Paul (eg. Johann Paul Friedrich Richter), tysk författare
Jean Paul (1800-1872), haitiansk statssekreterare
Jean-Paul Belmondo, fransk skådespelare
Jean Paul Égide Martini, fransk kompositör
Jean-Paul Gaultier, fransk modeskapare
Jean Paul Getty, amerikansk oljemagnat
Jean-Paul Levesque, artistnamn för wrestlaren Paul Levesque
Jean-Paul Laurens, fransk konstnär
Jean Paul Marat, fransk politiker under franska revolutionen
Jean-Paul Ngoupandé, centralafrikansk premiärminister
Jean-Paul van Poppel, nederländsk cyklist
Jean-Paul Riopelle, kanadensisk konstnär
Jean-Paul Sartre, fransk filosof
Jean-Paul Wall, svensk kompositör

Se även
Sean Paul

Mansnamn